Viktor Grigorjevič Kuzkin (), ruski hokejist, * 6. julij 1940, Moskva, † 24. junij 2008, Moskva.

Kuzkin je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, s katerim je osvojil trinajst ligaških naslovov, na 530-ih prvenstvenih tekmah pa je dosegel 71 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil tri zlate medalje, in sedmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil šest zlatih in eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 176-ih tekmah, na katerih je dosegel 19 golov.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 40
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 39
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 32
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 40
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 31
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 29
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 30
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 28
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 382
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda časti Ruske federacije
Utopljeni ljudje